Пиот:
 Пиот, Кристиан (род. 1947) — бельгийский футболист, вратарь, футбольный тренер.
 Пиот, Питер (род. 1949) — бельгийский микробиолог.